Turcios ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Turcios (* 1978), honduranischer Fußballspieler
 Froylán Turcios (1875–1943), honduranischer Politiker und Schriftsteller 
 José de la Cruz Turcios y Barahona (1884–1968), honduranischer Ordenspriester und Bischof
 Luis Augusto Turcios Lima (1941–1966), guatemaltekischer Militär
 Victor Turcios (* 1988), salvadorianischer Fußballspieler